Le Déluge peut désigner : 

 Le Déluge, mythe répandu dans de nombreuses cultures, notamment dans la Bible, relatant l'extermination de la vie sur Terre à l’exception d’un seul couple de chaque espèce.

Art plastique 
 Le Déluge, fresque de Michel-Ange.

Cinéma 
 Le Déluge (Potop), traduction du titre original polonais du film de Jerzy Hoffman Plus fort que la tempête.

Musique
Le Déluge, cantate spirituelle d'Élisabeth Jacquet de La Guerre EJG 33
Le Déluge, cantate de François Giroust.
Le Déluge, oratorio () de Camille Saint-Saëns.

Littérature
 Le Déluge, deuxième roman de la « Trilogie polonaise » d'Henryk Sienkiewicz (1886) ;
 Le Déluge, premier tome de la série de bande dessinée Archipel ;
 Le Déluge, roman de Jean-Marie Gustave Le Clézio ;
 Le Déluge, quatrième tome de la série de bande dessinée Universal War One.

Toponymes
 Le Déluge, commune française de l'Oise.
 Le Déluge, ancienne commanderie hospitalière à Marcoussis.